Sterope is de naam van diverse personen uit de Griekse mythologie:
 De moeder van de Sirenen, bevrucht door Achelous. Zie: Sterope (moeder van de sirenen)
 Een van de Pleiaden, ook wel Asterope genaamd, de moeder van Oenomaus, zie Sterope (Pleiade)
 Een dochter van Cepheus en Cassiopeia. Zie Sterope (dochter van Cepheus)
 De dochter van Acastus en Hippolyte. Zie: Sterope (dochter van Hippolyte)
 Een paard van Helios, zie Sterope (paard)
 Voor de cycloop: zie Steropes

Ook is het de naam van twee sterren in het Zevengesternte: Asterope en Sterope II.